Raapke ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Raapke († 1935), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter
 August Wilhelm Raapke († 1981), deutscher Kaufmann und Behördenleiter
 Hans-Dietrich Raapke (1929–2016), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer